Ungt blod kan syfta på:

 Ungt blod (roman) – en roman av Anna Baadsgaard från 1912
 Ungt blod (1929) – en tysk film från 1929
 Ungt blod (1937) – en norsk film från 1937
 Ungt blod (1943) – en svensk film från 1943
 Ungt blod (pjäs) – en pjäs av Peter Asmussen